Seminole County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Seminole County (Florida)
 Seminole County (Georgia)
 Seminole County (Oklahoma)